La  saison 2006-2007  voit le Benfica Lisbonne disputer la Liga Sagres.

Joueurs 

*Départ en 

**Arrivée en

Matchs 
 Superliga 

 Coupe du Portugal 

 Ligue des Champions 

 Coupe UEFA

Statistiques 

 Matchs 

Lisbonne Benfica
2006-2007